Il singolare dell'Acura Classic 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Marija Šarapova.

Šarapova ha battuto in finale Kim Clijsters 7-5, 7-5.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Kim Clijsters (finale)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)
  Patty Schnyder (semifinali)
  Mary Pierce (quarti di finale)
  Nicole Vaidišová (semifinali)
  Martina Hingis (quarti di finale)

 Dinara Safina (primo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Acura Classic 2006